Eugenia de Borbón y Vargas (Miami, 5 de marzo de 2007), llamada en Francia, por los legitimistas, Eugénie de Bourbon, es la hija primogénita del pretendiente legitimista al trono de Francia, Luis Alfonso de Borbón, considerado por sus seguidores como Luis XX, rey de Francia y Navarra.

Biografía 

Eugenia es la hija primogénita del matrimonio entre Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiú y María Margarita Vargas Santaella, nacida en Miami, cuando el matrimonio residía en Estados Unidos, el 5 de marzo de 2007, y fue bautizada en París, y sus padrinos fueron María Victoria Vargas Santaella y su marido Jesús Quintanal Pigrée. El matrimonio tiene otros tres hijos los gemelos Luis y Alfonso y el menor Enrique. 

[[Archivo:France_moderne.svg|izquierda|miniaturadeimagen|107x107px|Armas de Luis Alfonso de Borbón como jefe de la Casa de Borbón de Francia.<ref>Tribunal de grande instance de Paris, 21 décembre 1988, Prince Henri d'Orléans, JCP 89.II.21213Sur le port des armes pleines. Attendu que les armoiries sont des marques de reconnaissance accessoires du nom de famille auquel elles se rattachent indissolublement, que cette famille soit ou non d'origine noble ; qu'il s'ensuit que les armoiries sont l'attribut de toute la famille, et qu'elles jouissent de la même protection que le nom lui-même ;Attendu que les armes en litige, constituées de trois fleurs de lys d'or en position deux et un sur champ d'azur n'ont été celles de France qu'autant que régnait l'aîné de la Maison de Bourbon à laquelle elles appartiennent - qu'elles sont devenues emblèmes privés à l'avènement du roi Louis-Philippe Attendu que selon les anciennes coutumes, les armes pleines étaient réservées aux aînés, les cadets devant introduire une brisure dans leur blason ; qu'ainsi, les princes de la Maison d'Orléans, branche cadette des Bourbons, portaient, y compris le roi Louis-Philippe, les armes des Bourbons avec un lambel (brisure) d'argent ; ... que le port de ces armes sans brisure, qui résulte d'un usage ouvert et constant des Bourbons d'Espagne depuis plus de cent ans... Par ces motifs, le Tribunal, - déclare irrecevable Henri d'Orléans en ses demandes d'interdiction de port de titre et d'armoiries, ainsi que Ferdinand de Bourbon-Siciles et Sixte-Henri de Bourbon-Parme en leur intervention ; laisse au demandeur et aux intervenants la charge des dépens. Confirmé par la Cour d'appel de Paris, 22 novembre 1989, appel de TGI Paris 21.12.1988 ; D.90, I.R. 4 ; JCP 90.II.21460 ; GP 08.03.1990</ref>]]

 Nombre otorgado 
La joven  lleva el nombre de Eugenia, Eugénie en francés, nombre que ha sido utilizado frecuentemente en la aristocracia, e incluida en su tatarabuela Victoria Eugenia de Battenberg, y en la madrina de esta última, Eugenia de Montijo, además de que era un nombre que agradaba a sus progenitores.

 Herencia nobiliaria 
Para los legitimistas posee el título de Hija de Francia, título que poseían los hijos del rey de Francia que no heredarían el reino y Madame Royale, título que poseía la hija primogénita del rey de Francia, así como el tratamiento de Su Alteza Real''. Aunque estos títulos carecen de validez legal ya que no han sido concedidos por un rey.
Dado que en Francia imperaba la Ley Sálica, Eugenia no es reconocida como heredera por los Legitimistas, sino su hermano  Luís de Borbón, duque de Borgoña. 

Debido a que su bisabuelo Jaime de Borbón y Battenberg, infante de España y duque de Segovia, renunció a sus derechos de sucesión al trono de España, no puede optar a la corona de España. Tampoco lo puede hacer a la corona inglesa, como descendiente de la Reina Victoria I del Reino Unido, en virtud del Acta de Establecimiento de 1701 que limita el acceso al trono británico a los protestantes, dado que el monarca británico es Gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra.

Por parte de su abuela, María del Carmen Martínez-Bordiú y Franco,  duquesa de Franco y grande de España, heredará el ducado, después de su padre, convirtiéndose en la  duquesa de Franco.

Ancestros

Referencias 

Mujeres
Casa de Borbón en España
Nacidos en Miami